Deze hits waren in 2002 Alarmschijf op Radio 538:

Muziek in 2002
2002